Генри Нксумало (1917—1957) — южноафриканский журналист. Также известен под прозвищем «мистер Драм» ().

Биография 

Нксумало родился в 1917 году в Маргите, Натал, Южно-Африканский союз. Посещал школу при миссии Fascadale. Рано показав писательский талант, Нксумало получил должность в газете Post, в Йоханнесбурге, где ранее были опубликованы некоторые из его работ.

Во время Второй мировой войны участвовал в Северо-Африканской кампании, в Египте. Позже побывал в Лондоне.

По возвращении в Южную Африку Нксумало обнаружил, что в связи с ограничениями апартеида для публикаций, ориентированных на чернокожую аудиторию, почти не остаётся возможностей.

В 1951 году издатель  основал журнал . Редактором нового издания стал Энтони Сэмпсон, а Нксумало Бейли предложил пост помощника редактора.

Во время работы в журнале Нксумало специализировался на журналистских расследованиях. Он устроился на работу на картофельной ферме, после чего описал рабские условия труда чернокожих работников. Его публикация о «квадратной миле греха» () привлекла внимание полиции к преступности в этой части Йоханнесбурга. Добившись собственного ареста, он оказался в центральной тюрьме Йоханнесбурга. Последовавшая статья о бесчеловечном отношении к заключённым привлекла международное внимание. Позже Нксумало ещё раз нанимался работать на ферме, где до этого был убит один из работников, а также опубликовал расследование об отношении церкви к апартеиду.

Одним из сотрудников Генри Нксумало был Артур Мейман, впоследствии известный журналист и писатель.

В 1957 году, во время журналистского расследования о незаконных абортах, Нксумало был убит неизвестными.

Расследование Нксумало послужило основной причиной Картофельного бойкота в ЮАР в 1959 году.

Память и награды 
В 2004 году улица Goch Street в одном из районов Йоханнесбурга, Ньютауне, была переименована в Henry Nxumalo Street.

В 2005 году Генри Нксумало был посмертно награждён южноафриканским  «за выдающиеся достижения в южноафриканской журналистике».

В искусстве 
Генри Нксумало — один из главных героев фильма Drum южноафриканского режиссёра Золы Масеко. В 2005 году фильм получил «Жеребца Йенненги» — главный приз фестиваля кино и телевидения стран Африки в Уагадугу.

См. также 
 Good-looking Corpse: World of Drum — Jazz and Gangsters, Hope and Defiance in the Townships of South Africa, Mike Nicol, Secker & Warburg, 1991, ISBN 0-43-630986-6
 Writing from South Africa, edited by Anthony Adams & Ken Durham, Cambridge University Press, ISBN 0-52-143572-2 содержит The Birth of a Tsotsi: Henry Nxumalo

Примечания 

Родившиеся в 1917 году
Умершие в 1957 году
Журналисты ЮАР
Апартеид в ЮАР
Нераскрытые убийства в ЮАР‎